A BR-447 também nomeada como Avenida Capuaba, é uma rodovia federal brasileira que liga a BR-101, em Cariacica - Espirito Santo, ao porto de Capuaba, em Vila Velha. Possui uma pequena extensão, 1.800 metros; porém está sendo ampliada até Viana. Margeia bairros de alto índice de criminalidade dentro do município de VV: Zumbi dos Palmares, Santa Rita, Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Aribiri e Ataide.

Rodovias federais do Espírito Santo